Ida Maria Erika Ingemarsdotter (ur. 26 kwietnia 1985 w Sveg) − szwedzka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska, sześciokrotna medalistka mistrzostw świata, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Startowała na igrzyskach olimpijskich w Vancouver. W swoim najlepszym starcie, w sprincie techniką klasyczną, zajęła tam 15. miejsce. Wraz z Anną Olsson, Magdaleną Pajalą i Charlotte Kallą zajęła 5. miejsce w sztafecie. W 2007 r. zadebiutowała na mistrzostwach świata, zajmując 8. miejsce w sprincie stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w Sapporo. Dwa lata później, na mistrzostwach świata w Libercu zajęła 4. miejsce w sprincie techniką dowolną. Na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 r. zdobyła wraz z Charlotte Kallą złoty medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną, a razem z Kallą, Anną Haag i Brittą Norgren wywalczyła srebrny medal w sztafecie 4x5 km.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy to zajęła 15. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu była szósta. Ponadto na mistrzostwach świata juniorów w Strynie zdobyła srebrny medal w sprincie techniką dowolną, a na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi zdobyła brązowy medal w tej samej konkurencji rozgrywanej techniką klasyczną.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Urodzeni w 1985
Szwedzcy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Szwedzcy medaliści olimpijscy